Cook é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Cook (Geórgia)
Condado de Cook (Illinois)
Condado de Cook (Minnesota)

É também o nome de um condado na Austrália:
Condado de Cook (Nova Gales do Sul)

Desambiguações de topônimos